hoacyn, kośnik czubaty
 Kośnik – część miasta Drawno w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Kośnik – alternatywna nazwa strugi Kośnej